Чупово — село, Голдапський повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство, Польща
 Чупово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область, Росія